Plainview (Arkansas)
Plainview (Minnesota)
Plainview (Nebraska)
Plainview (Tennessee)
Plainview (Texas)

Ou ainda:
Plain View

Desambiguações de topônimos